The Main Ingredient может означать: 

 The Main Ingredient — американская соул-группа.
 The Main Ingredient — альбом Pete Rock & CL Smooth 1994 года.
 The Main Ingredient — альбом Ширли Хорн 1996 года.